Okręty US Navy o nazwie USS "Cotinga":
 Pierwszy  został zwodowany w 1941
 Drugi , dawniej LCI(L)-776, został przemianowany i przeklasyfikowany w 1952.

Cotinga